Tivoli kan dække over flere ting:
 Tivoli (Italien) – oprindeligt en by i Italien
 Tivoli er en københavnsk forlystelsespark
 Tivoli (Oslo) var et underholdningssted i Oslo
 Tivoli (Farum Sogn) – en bebyggelse i Farum Sogn, Furesø Kommune
 Tivoli (Ærø) – en bebyggelse på Ærø
 Tilburgs Tivoli – de Tilburgse Kermis. et arrangement på 10 dage

Danske tivolier 
Brugt som substantiv (navneord) er et tivoli / flere tivolier en almindelig betegnelse for både stationære og omrejsende forlystelsesparker.
 Ankers Tivoli
 Bingers Tivoli
 Buurskovs Tivoli
 Byens Tivoli
 Carsten Tivoli
 Dahlgård Tivoli
 Damhus Tivoli
 Fyns Tivoli
 Herning Tivolipark
 Kim Larsen Tivoli
 Kjærs Tivoli
 Lunds Tivoli
 Nibes Tivoli
 Nordisk Tivoli
 Ole’s Tivoli
 Rahbeks Tivoli
 Renés Tivoli
 Revsbæks Tivoli
 Roeds Tivoli
 Rudolfs Tivoli
 Sejrs Tivoli
 SJ Tivoli
 Skandinavisk Tivoli Park
 Sønderjyllands Tivoli
 Tivoli i København centrum
 Tivoli Friheden er en aarhusiansk forlystelsespark
 Tivoli Karolinelund tidligere forlystelsespark i Aalborg
 Tivoli Land
 Wittrups Børnetivoli